Koefnoen (begrip), een Nederlands-Jiddische uitdrukking.
Koefnoen (televisieprogramma), een cabaretesk televisieprogramma.